Hoeness peut désigner :
 Uli Hoeness (1952-), joueur puis dirigeant allemand de football ;
 Dieter Hoeness (1953-), joueur puis dirigeant allemand de football, frère du précédent.